Klaus Jaffe (Caracas; 1951) es un químico, profesor universitario e investigador venezolano.

Carrera 
Estudió Licenciatura Química en la Universidad Simón Bolívar, egresado de la primera promoción de esta carrera (1974). Realizó un máster en Bioquímica (1977) en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Tiene un PhD en Comportamiento Animal en la Universidad de Southampton (1979). Ha sido profesor invitado en diversas universidades internacionales y actualmente es profesor del Departamento de Biología de Organismos en la Universidad Simón Bolívar. 
Ha realizado 210 publicaciones científicas en revistas arbitradas y cuenta con más de 3.400 citas en revistas indexadas, además, ha publicado 5 libros, de diversos temas científicas.

Cargos 

 Director del Parque Tecnológico Sartenejas, Universidad Simón Bolívar 2011-2014. 
 Director del Laboratorio de Evolución, USB 2000-presente.
 Fundador y Coordinador del Doctorado Interdisciplinario en Ciencia de la USB 2004-2013.
 Presidente Fundación Bicentenario del Libertador Simón Bolívar, Caracas, Venezuela 2007-2012.
 Director de Ciencia y Educación: Gobernación de Miranda, Venezuela 2009-2011.
 Equipo Editorial Equinoccio 2005-2010.
 Consultor en IESALC-UNESCO 2006-2009.
 Profesor de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, 1980.
 Profesor Emérito de la Universidad Simón Bolívar, 2015.

Libros 
 El Marahuaka, Armitano Editores, Caracas, 1989. 
 Mirmecología Aplicada: La Perspectiva de un Mundo. Westview Press, Bolder, USA, 1990, 741 pp.
 Un Futuro para la Orinoquia-Amazonia, Caracas, 152 pp., 1991. ISBN 98-07-0672-0 
 Tecnologías alternativas para el uso de bosques tropicales. Caracas, 202 pp., 1992. ISBN 980-237-054-1
 La ciencia como motor del desarrollo: perspectivas en América Latina Mundo Nuevo, 8: 13-17, 2012

Referencias 

 
 
 
 

Caraqueños
Químicos de Venezuela
Profesores de la Universidad Simón Bolívar